Loch Leathan kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Leathan (sjö i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 Loch Leathan (sjö i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar